Das Campionati Internazionali di Sicilia 2005 war ein Tennisturnier, welches vom 26. September bis 2. Oktober 2005 in Palermo stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2005 und wurde im Freien auf Sand ausgetragen. In derselben Woche wurden in Ho-Chi-Minh-Stadt die Vietnam Open und in Bangkok die Thailand Open gespielt, die genau wie das Turnier in Palermo zur Kategorie der International Series zählten.

Titelverteidiger im Einzel war der Tscheche Tomáš Berdych, der dieses Jahr als Setzlistenvierter in der ersten Runde gegen Andreas Seppi ausschied, der es beim Turnier wiederum bis ins Halbfinale schaffte. Seppi verlor dabei gegen den späteren Turniersieger Igor Andrejew, der sich im Finale auch gegen Filippo Volandri, der schon im Vorjahr das Finale verlor, durchsetzte. Für Andrejew war es der erste Titel der Saison sowie der Karriere.
Die Vorjahressieger im Doppel, Lucas Arnold Ker und Mariano Hood, traten zusammen nicht erneut an. Hood schloss sich mit Martín Alberto García zusammen und schaffte es mit ihm erneut den Titel zu gewinnen – den dritten in Serie. Sie setzten sich als Setzlistendritte gegen Mariusz Fyrstenberg und Marcin Matkowski durch. Für García und Hood war es der einzige gemeinsame Titel. García war das 5. Mal im Doppel erfolgreich, während Hood das 13. und letzte Mal einen Titel gewann.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Das Gesamtpreisgeld betrug 302.000 Euro; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 323.250 Euro.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Einzelqualifikation auf der ATP-Homepage (PDF)

ATP Tour 2005
Tennisturnier in Palermo